Игорь Николаевич Кастель (1912—1992) — советский архитектор, доктор наук (с 1972). Проектировал жилые дома, школы, кинотеатр, станций метрополитена Кировская и Павелецкая-кольцевая в Москве. Велики и его заслуги в послевоенном восстановлении Твери (в те годы Калинина). Член Союза советских архитекторов (с 1934). Профессор МАРХИ, декан спецфакультета.

Биография 
Родился в Самаре. С 12 лет жил и учился в Германии. В 1933 вернулся в СССР. Среди его проектов в Москве строительство дома сотрудников стального института по адресу улица Валовая 2-4/44, где сам И. Н. Кастель также получил квартиру, 15-этажного дома Министерства нефтяной промышленности, дома на Чкаловской (в наши дни Земляной вал, дом № 39), дома по адресу Бережковская набережная, 12, кинотеатра «Спутник» в Лефортово. В 1960—1970-е годы работал в МИТЭП.

Примечания

Ссылки 
 Трамвай искусств. Игорь Николаевич Кастель (1912—1992)
 Соварх: проект Советская архитектура
Архитекторы Москвы